Bunsen är ett efternamn, som burits av bland andra:
 
 Christian Karl Josias von Bunsen
 Maurice de Bunsen
 Robert Wilhelm Bunsen

Efternamn